Gary Smith může být:

 Gary Smith (lední hokejista) (* 1944) – kanadský hokejový brankář
 Gary Smith (filozof) (* 1954) – americký filozof
 Gary Mark Smith (* 1956) – americký pouliční fotograf